Verdensmesterskabet i floorball for mænd 2010 er det ottende VM i floorball for mænd. Mesterskabet afvikles i perioden 4. – 11. december 2010 arenaerne Hartwall Areena i Helsinki og Vantaan Energia Areena i Vantaa, Finland med deltagelse af 16 hold.

Mesterskabet blev for anden gang vundet af Finland, som i finalen besejrede Sverige med 6-2. Det var tredje gang i træk, at VM-finalen var et opgør mellem de to nordiske nabolande, og det var anden gang i træk, at Finland sikrede sig VM-titlen. Bronzemedaljerne gik til Tjekkiet, som vandt med 9-3 over Schweiz i bronzekampen.

Danmark endte på 13.-pladsen, hvilken var den dårligste danske VM-placering indtil da.

Slutrunde

Indledende runde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Placeringskampe

5.- til 8.-pladsen

9.- til 12.-pladsen

13.- til 16.-pladsen

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Floorball Championship 2010 Finland  
 International Floorball Federation – Mens WFC 2010

Kvalifikation
 Asien/Oceanien
 Europa 1
 Europa 2
 Nordamerika

2010
Sport i 2010